Golovin bezeichnet:

 Golovin (Alaska), Ort in Alaska

Golovin ist die englische Transkription des Familiennamens  von:

 Tatiana Golovin (* 1988), russisch-französische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Golowin